Lendenmann ist der Familienname folgender Personen:

 David Lendenmann, Schauspieler
 Fritz Lendenmann (1949–2000), Historiker
 Leonhard Lendenmann (1772–1838), Schweizer Kaufmann und Unternehmer
 Ramona Lendenmann (* 1986), Schweizer Fußballspielerin
 Regula Lendenmann (* 1965), Schriftsteller
 Yves Lendenmann (* 1986), Schweizer House- und Electro-DJ Team und Musikproduzent, siehe Flava and Stevenson